Mizuguchi bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Mizuguchi (Han)

Mizuguchi ist der Familienname folgender Personen:
 Daiki Mizuguchi, japanischer Baseballspieler
 Eiji Mizuguchi, japanischer Baseballspieler
 Mihoko Mizuguchi, japanische Tischtennisspielerin
 Tetsuya Mizuguchi (* 1965), japanischer Videospieldesigner

Siehe auch:
 Mizoguchi